Le elezioni comunali in Umbria del 2011 si sono tenute il 15-16 maggio (con ballottaggio il 29-30 maggio).

Perugia

Assisi

Città di Castello

Gubbio

Umbria
2011